Fobi er betegnelse for en sygelig frygt eller afsky for noget. Ordet fobi er af græsk oprindelse. En fobi kan tage alle mulige afskygninger og kan være meget ødelæggende for det menneske, som lider af fobien. Behandlingen af en fobi kan indebære, at oprindelsen til frygten analyseres frem og at patienten derefter frigøres fra sin følelsesbelastning. 

Mange simple enkeltfobier kan fjernes med kognitiv terapi, hvor man lærer mere om den genstand, man er bange for og langsomt konfronterer sig mere og mere med den. Også hypnose kan i varierende omfang anvendes til behandling af enkeltfobier. 

2-6% af befolkningen menes at lide af den ene eller den anden form for fobi. Flest kvinder lider af fobier. Der findes ca. 500 navngivne fobier.

Endelsen -fobi har fået sit betydningsfelt udvidet til at henvise til en stærk modvilje mod noget bestemt som ikke nødvendigvis grunder i en psykose, f.eks islamofobi, bifobi, homofobi.

Fobier 
Det følgende er en liste over fobier ( i alfabetisk rækkefølge):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

S 

´

T, U

V

X,Z

Se også 
 Hypnose
 Fili